17 es el segundo álbum de la banda mexicana de pop-rock Motel. El álbum se convirtió en disco de oro en México.

Lista de canciones 

 Ahí Vienes
 Y Te Vas
 Hasta El Fin
 Uno, Dos, Tres
 Aparador
 Te Puedo Ver
 Tal Vez Será
 17
 ¿Qué Vas A Hacer?
 Dos Palabras
 Nada Es Como Ayer
 Adiós A Los Ángeles

Reedición 

A mediados de septiembre de 2008 se lanzó el álbum 17:Bis, una reedición del álbum 17, del cual ha sido confirmado que el primer sencillo sea la nueva versión de “Dos palabras”, con la participación de la exvocalista de LU, Paty Cantú. Además incluirá un DVD y versiones acústicas de algunas canciones, así como dos versiones en vivo de su concierto en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México.

Sencillos

Y te vas (2007) 
El cuarto sencillo de la banda, y a la vez el primero de su nuevo disco titulado 17. El vídeo tuvo gran éxito también, sobre todo en MTV Latino y en Internet, teniendo más de 250 000 vistas en YouTube. 
El sencillo se colocó en la posición n.º36 en el "TOP 100 del 2008" de Radio Nacional en México.

Uno, dos, tres (2008) 
El segundo sencillo del disco 17. El vídeo entró rápidamente a la lista de los diez más pedidos en MTV. Tuvo gran éxito en los charts de América Latina, sobre todo en México.
El sencillo se colocó en la posición n.º52 en el "TOP 100 del 2008" de radio Nacional en México.
El vídeo es considerado el mejor de la banda y ha sido comparado con el éxito de A-HA Take on me por su particular parecido, en general ha recibido muy buenas críticas y fue nominado como mejor vídeo del año por Los Premios MTV Latinoamérica

Dos palabras (2008) 
El tercer sencillo del disco 17, y a la vez el primer sencillo de su próximo disco 17Bis, una edición especial de su exitoso álbum que será lanzada a finales del mes de julio. Es la primera balada en ser promocionada del álbum, y cuenta con la participación de Paty Cantú, del dueto LU (la versión del álbum 17 no cuenta con su participación).
Una característica de esta canción es que en la versión del disco 17 es interpretada en su totalidad por el guitarrista "Billy" Méndez, en la reedición es interpretada por Paty Cantú, Rodrigo Dávila y "Billy" Méndez
El sencillo se colocó en la posición n.º20 en el "TOP 100 del 2008" de radio Nacional en México.

Ahí vienes (2009) 
El cuarto sencillo de la exitosa banda extraído de su disco 17, el video fue dirigido por el hermano menor del vocalista, el cual también ha sido responsable de dirigir los últimos cinco vídeos de la banda: Pablo Dávila. Esta canción, según declaraciones de la misma banda, es un tributo a sus fieles seguidores, pues la canción habla sobre el persistente apoyo que se les ha otorgado durante su carrera.
Es una canción con un género musical más pop que rock, pero nunca deja de plasmar la esencia de la banda.

Referencias 

Álbumes de 2007
Álbumes de Motel
Álbumes producidos por Áureo Baqueiro